Врубівська селищна рада — Луганська область, Лутугинський район
 Врубівська селищна рада — Луганська область, Попаснянський район